Стрижень або стержень — об'єкт (тіло), довжина якого значно перевищує його інші розміри.
 Стрижень — осьова, серединна частина чого-небудь у рослинному чи тваринному організмі.
 Стрижень — основна, головна частина, основа чого-небудь.
 Стрижень — частина ливарної форми, яка служить для утворення порожнини у відливку.
 Стрижень — найглибше місце річки, де дуже швидко тече вода; бистрина.
 Стрижень — гідронім
 Мандрель — стрижень, вал або шпиндель, навколо якого розміщуються і збираються в трубопровід інші компоненти.

Джерела